Частное образование — образование, предоставляемое учебным заведением, средства на содержание которого окупаются полностью или частично за счёт платы, взимаемой с учащихся (в отличие от государственных школ, финансируемых из взимаемых с населения налогов). 

 Частная школа
 Частный университет
 Египетско-российский университет — первый российский университет на Ближнем Востоке (2006)

См. также 
 Государственное образование

Ссылки 
 Частное образование: есть ли у него преимущества? // Medium
 Частное образование: за и против // TatCenter.ru, 30.01.2004
 Эффективно ли частное образование в России // Радио Свобода,  1 Март 2013